Osage County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Osage County (Kansas)
Osage County (Missouri)
Osage County (Oklahoma)